Корода:
 Ко́рода — река в Архангельской области, приток Кудьмы
 Корода — село в Гунибском районе Дагестана